Kux steht für:
 Kux, ein Anteil an einem Bergwerk

Kux ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Kux (* 1954), Schweizer Managerin (Siemens)
 Christian Kux (* 1985), deutscher Radrennfahrer
 Erich Kux (1882–1977), deutscher Maler
 Jörn Kux (* 1970), deutscher Filmkomponist
 Johann Kux (1861–1940), österreichisch-tschechischer Mediziner und Lokalhistoriker
 Matthias Kux († 2021), Chirurg, Primarius in Wien
 Matthias Schrom-Kux (* 1973), österreichischer Fernseh- und Radio-Journalist, siehe Matthias Schrom

kux steht für:
 Kukatja (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australischen Sprachen

Siehe auch:
 Kuxkränzler
 Kooks
 Cooks

Abkürzung